nacionalizacija
eskproprijacija